Naugrette est un nom de famille notamment porté par : 

 Florence Naugrette (1963-), universitaire française
 Jean-Pierre Naugrette (1955-), universitaire, romancier et traducteur français